Mephisto ou Méphistophélès peuvent désigner :

Arts
 Mefistofele, l’opéra d’Arrigo Boito en 1868 ;
 Méphisto, un film d’Henri Debain et Nick Winter en 1930 ;
 Mephisto, un roman de Klaus Mann en 1936 ;
 Mephisto, un film d’István Szabó en 1981, adapté du roman de Mann ;

Groupes de musique
 Mephistopheles, un groupe de metal allemand,
 Mephistopheles, un groupe de métal japonais fondé en 1982,

Industrie
 Mephisto, une entreprise qui fabrique et commercialise des chaussures ;
 Mephisto un automate joueur d’échecs de la fin du  ;
 Mephisto, une gamme de jeux d’échecs électroniques ;

Personnages imaginaires
 Méphistophélès, l’incarnation du diable dans Faust ;
 Mephisto, un personnage de bande dessinée ;
 Mephisto est un personnage de jeu vidéo tiré de .
 Dr Mephisto est un personnage de la série  South Park.
 Mephisto Pheles, un personnage du manga Blue Exorcist
 Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, Méphistophélès est l'un des Archidiables qui règnent sur les Neuf enfers de Baator.
 Dans l'insoutenable légèreté de l'être, roman de Milan Kundera,  Méphisto est le nom du porc, dressé comme animal de compagnie, par le président de la coopérative du village et ami de Tereza et Tomas, deux des personnages principaux du roman.

Sports
 Mephisto (1968-), luchador mexicain évoluant au sein du Consejo Mundial de Lucha Libre.

Zoologie 
Halicephalobus mephisto